Аланд — топоним и фамилия:

 Топоним
 Аланд — остров в Балтийском море, крупнейший в архипелаге Аландских островов (Финляндия).
 Аланд — город в округе Гулбарга, штат Карнатака (Индия).
  — коммуна в районе Штендаль, земля Саксония-Анхальт (Германия).
 Аланд — река в Саксонии, левый приток Эльбы (Германия).

 Фамилия
  (род. 1937) — немецкий теолог, специалист по церковной истории.
 Аланд, Курт (1915—1994) — немецкий евангелический богослов, специалист по церковной истории и текстологии Нового Завета.
 Аланд, Рихард (род. 1994) — эстонский футболист, вратарь.
 Аланд, Роман Робертович (1928—1978) — капитан рыболовного бота № 7221 рыболовецкого колхоза «Октябрь» Эстонской ССР, Герой Социалистического Труда.

 Другое
 «» — марка автомобиля, выпускавшегося в Детройте в 1916—1917 годах.

См. также 
 Алланд